M36 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire 
 Char M36 Jackson, un chasseur de chars américain.

Sciences 
Astronomie
 M36 est un amas ouvert situé au sud de la constellation du Cocher. 

Médecine
 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute Kazakh M36 reliant la frontière russe à Almaty ;
  Autoroute russe M36, ancien nom de la  route régionale A310.

Route
  Route serbe M36 reliant Paraćin à la frontière bulgare.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres